Очковая змея, или индийская кобра () — ядовитая змея из рода Настоящие кобры семейства аспидов.

Длиной кобра бывает от 1,5 до 2 метров, она очень пестро разрисована; основной цвет её огненно-жёлтый, отчасти с голубым отблеском; на голове явственно заметен рисунок, имеющий некоторое сходство с очками. В своих движениях кобра очень медленна и довольно неуклюжа, хотя при случае может проворно плавать и лазать по деревьям.

Обитает индийская кобра на довольно больших территориях от Средней Азии, Индии и Южного Китая до островов Малайского архипелага и Филиппин. Её можно встретить в густых джунглях и на рисовых полях, в городских парках и даже на приусадебных участках. Питается пресмыкающимися, мышами и крысами. Индийская кобра не высиживает яйца так, как это делает королевская кобра, но находится поблизости от гнезда и охраняет его от естественных врагов. Детеныши, едва освободившись от скорлупы, уже ядовиты и могут защищаться. Яд индийской кобры содержит вещества, повреждающие нервную систему. Один грамм высушенного яда кобры может убить 140 собак средней величины.

Применяются индийскими заклинателями змей в своих представлениях с «танцами кобр», где заклинатель с помощью дудочки выманивает змею и заставляет покачиваться, следить за движениями дудочки, из-за чего создается иллюзия танца.

Примечания

Ссылки 
 

Настоящие кобры
Животные, описанные в 1758 году
Пресмыкающиеся Азии